Kreolisch steht für:
 auf Kreolen bezogen
 Kreolsprache, ein Sprachtyp
 Kreyòl, die haitianische Sprache

Siehe auch:
 Kreolische Küche